Жан-Мари́ Пфафф (; ) — бельгийский футболист, вратарь. Большую часть своей карьеры провёл в бельгийском клубе «Беверен» и западногерманской «Баварии». Участник двух чемпионатов мира (1982, 1986) и двух чемпионатов Европы (1980, 1984), серебряный призёр ЧЕ-80 и 4-й призёр ЧМ-86. Один из лучших вратарей в мировой истории. Первым получил звание лучшего вратаря мира (в 1987 году). В 2004 году, в год столетия ФИФА, был включён в список ФИФА 100. Помимо надёжной игры в створе ворот, прославился также своими чудачествами, игрой на публику во время матчей. С 2003 года на бельгийском телевидении выходит программа «Пфаффы», своего рода реалити-шоу с участием Жан-Мари, его жены и трёх дочерей.

Карьера 
В возрасте 16 лет Пфафф присоединяется к клубу «Беверен» с которым он выиграл чемпионат Бельгии (1979) и Кубок Бельгии (1978). За клуб провёл десять сезонов, приняв участие в 276 матчах чемпионата. В том же году он получил бельгийскую Золотую бутсу.

Своей игрой Пфафф привлёк внимание представителей тренерского штаба мюнхенской «Баварии», в состав которой присоединился в 1982 году. Сыграл за клуб шесть сезонов. Играя в составе «Баварии» также в основном выходил на поле в основном составе команды. За это время добавил в перечень своих трофеев три титула чемпиона Германии, кроме того стал двукратным обладателем Кубка Германии.

В течение сезона 1988/89 годов защищал цвета «Льерса».

Завершил профессиональную игровую карьеру в турецком клубе «Трабзонспор», за который выступал на протяжении 1989—1990 годов.

Выступления за сборную 
В 1976 году дебютировал в официальных матчах в составе национальной сборной Бельгии. В течение карьеры в национальной команде, которая длилась 11 лет, провёл в форме главной команды страны 64 матча.

В составе сборной был участником чемпионата Европы 1980 в Италии, где вместе с командой завоевал серебро, чемпионата мира 1982 года в Испании, чемпионата Европы 1984 в Франции и чемпионата мира 1986 года в Мексике.

Достижения 
 Чемпион Бельгии: 1978/79
 Чемпион ФРГ (3): 1984/85, 1985/86, 1986/87
 Обладатель кубка Бельгии: 1977/78
 Обладатель кубка ФРГ: 1983/84, 1985/86
 Финалист Кубка европейских чемпионов: 1986/87
 Вице-чемпион Евро-1980
 4-й призёр чемпионата мира 1986
 Лучший вратарь мира по версии МФФИИС: 1987
 Игрок года в Бельгии: 1978

Примечания

Ссылки 
 Статистика по сезонам на сайте «Футболисты мира»

Футболисты Бельгии
Игроки сборной Бельгии по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Бельгии по футболу
Игроки ФК «Беверен»
Игроки ФК «Бавария»
Игроки ФК «Льерс»
Игроки ФК «Трабзонспор»
ФИФА 100
Футбольные тренеры Бельгии
Тренеры ФК «Остенде»